Тро́е:
 «Трое» — сборник Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Елены Гуро, оформленный Казимиром Малевичем (1913).
 «Трое» — повесть Максима Горького, написанная и опубликованная в 1990—1901 годах.